Brian’s Got a Brand New Bag («Новая модная кошёлка Брайана») — четвёртая серия восьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 8 ноября 2009 года на канале FOX.

Сюжет 
Купив на распродаже фильм «Дом у дороги», Питер проникается мыслью, что все проблемы можно решить дракой, как это делает главный герой фильма, и отправляется в город, окрылённый этой мыслью. Он продолжает своё безумие дома ночью, избивая Лоис (которой это по нраву), а на следующий день, пинками руля своей машиной, совершает ДТП. Брайан, ехавший с Питером, не упускает случая познакомиться с красоткой — водителем пострадавшей машины.

Назначенное свидание не получается: та уже в ресторане с другим, как говорит Брайану мать той девушки — Рита. Брайан, решившись, приглашает в ресторан эту женщину, забыв о её беспутной дочери (которая, как выясняется позже, оказывается любительницей группового секса с афроамериканцами).

У них завязывается роман, но Брайан не решается приводить свою избранницу домой, опасаясь насмешек со стороны семьи. Вскоре он, глубокой ночью, выпив, всё-таки это делает. Утром, к неудовольствию Брайана, происходит знакомство Риты и Лоис. Последняя, как пёс и опасался, высмеивает возраст его избранницы. Пытаясь убедить семью в положительных качествах Риты, Брайан приглашает её на семейный ужин, где члены его семьи продолжают издеваться над возрастом женщины. Признавшись, что ей — пятьдесят, Рита в слезах убегает. Брайан, разругавшись с домочадцами, сбегает к своей любви и делает ей предложение.

Семья шокирована, но принимает решение Брайана жениться. Однако вскоре он и сам не рад: его избранница очень старомодна, при сексе ломает бедренную кость, назойливо употребляет старомодные слова, он замечает у неё признаки амнезии. Пёс изменяет ей со случайной молоденькой девушкой, признаётся Рите в этом, и использует этот факт, чтобы расстаться с женщиной.

Создание 
Эпизод посвящён памяти Патрика Суэйзи, умершего от рака поджелудочной железы () в сентябре 2009 года.
 Автор сценария: Том Деванни
 Режиссёр: Пит Майклс
 Композитор: Рон Джоунс
 Приглашённые знаменитости: Брюс Уиллис (камео), Хэрт Бочнер, Эйми Гэрсиа, Реджинальд ВельДжонсон и Нана Визитор (в роли Риты)
Премьеру эпизода посмотрели 7 400 000 зрителей; 4,3 % американских семей; 7 % телевизоров США были переключены на канал FOX в момент премьеры.

Ссылки на культурные явления 
 Памяти недавно умершего Патрика Суэйзи посвящена сцена с отсылкой к фильму «Дом у дороги» (1989). Купив его и посмотрев, Питер отправляется в город, избивая всех и всё, приговаривая название фильма. При этом фраза Питера, пинающего Брайана, «Убирайся из моего самолёта!» — пародия на фильм «Самолёт президента».
 Название эпизода является пародией на название песни  (1965) Джеймса Брауна и на эпизод «Симпсонов» «Papa's Got a Brand New Badge» (2002).
 Брайан сравнивает свои отношения с Ритой с отношениями Уитни Хьюстон и Бобби Брауна (употребление кокаина).
 Питер называет Риту Джессикой Тэнди.
 В эпизоде звучит песня «Maybe» Чарльза Страуса.
 Песню «Someday» распевают DVD «Нападение помидоров-убийц», «Враг мой», «Ночи Гарлема», «Бешеный пёс и Глория», «Разбирая Гарри», «Куда приводят мечты» и «Энни» («Annie»).
 В видеопрокате можно заметить диски с фильмами «Цельнометаллическая оболочка», «Смерч», «Армагеддон», «Лэйк Плэсид: Озеро страха», «Никки, дьявол-младший», «Скучная работа» («Grind»), «Первая дочь», «Звёздные войны. Эпизод III. Месть Ситхов», «Влюбиться в невесту брата» и «День, когда Земля остановилась».
 Мэр Адам Вест покупает себе «свой любимый фильм» «Малыши из мусорного бачка».
 Сцена с привидениями, уносящими Джо — пародия на фильм «Привидение», о чём и заявляет Питер.
 Снаружи магазина висят постеры фильмов «Вулкан» («Volcano»), «28 дней спустя» и «Ледниковый период 3: Эра динозавров».
 Питер упоминает фильм «Холостяк».
 Брайан с Ритой смотрят фильм «Крепкий орешек». Оказывается, пёс сыграл там эпизодическую роль полицейского.

 Премьера эпизода состоялась в один день со следующим.
 В этом эпизоде вновь рушится дом Кливленда, и его ванна (пустая) разбивается на улице. Голос за кадром напоминает нам, что «Ах да, Кливленд же переехал».
 Пытаясь выпытать возраст Риты, Питер упоминает убийство Мартина Лютера Кинга (1968).
 Рассматривая фото молодой Риты на фоне американского флага, Брайан слёту подмечает, что на нём не хватает звёздочек.
 Питер разглядывает журнал «Playboy».

Критика 
От регулярных критиков эпизод получил сдержанные отзывы:
 IGN (обозреватель Ахсан Хак) написал, что «эпизод получился достаточно заурядным и незапоминающимся; отношения Брайана и Риты можно было бы раскрыть и поглубже» (this episode felt very formulaic and a bit of a wasted opportunity. There was definitely more could that have been done with Brian and Rita instead of using the relationship as a platform to tell a bunch of old person jokes… doesn’t make up for this mediocre episode).
 A.V. Club (журналист Тодд ВанДерВерфф) оценил шутку «с бесконечным выпытыванием возраста новой подруги Брайана», но при этом остался обескуражен попыткой «Гриффинов» стать серьёзными, «как в том эпизоде со старухой, в которую влюбился Брайан»; а также отметил неинтересные врезки (seeing the Griffin family trying to trick Brian’s new girlfriend into revealing how old she is… It’s weird to see a Family Guy episode that has something approaching an actual story (even one ripped off from that earlier episode where Brian fell in love with the old lady jingle singer)… even the cutaway gags were more muted than usual).

См. также 
 Papa's Got a Brand New Badge — эпизод (2002) мультсериала «Симпсоны».

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»